Denys Rebryk (cirill betűkkel: Денис Ребрик ; Huszt, 1985. április 4. –) ukrán labdarúgó, jelenleg a Ceglédi VSE játékosa.

Források 
 HLSZ
 ffu.org.ua profil
 int.soccerway.com profil
 transfermarkt.com profil

Ukrán labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Hatvan FC labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek